Jeux olympiques de 1968 peut désigner :
Jeux olympiques d'hiver de 1968, qui ont eu lieu à Grenoble, en France;
Jeux olympiques d'été de 1968, qui ont eu lieu à Mexico, au Mexique.